een vrouwelijke balletdanser
Ballerina (schoen), een schoen
Ballerina (film), een Frans-Canadees animatiefilm uit 2016
Ballerina (album), soundtrack van deze film
Ballerina (programmeertaal), een programmeertaal